Змагання з фехтування на шаблях у командній першості серед чоловіків на Олімпійських іграх 2008 пройшли 17 серпня.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Поєдинки за 5-8 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Регламент змагань